Rousses (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Rousses (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon